Birchmont ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birchmont (Minnesota), im Beltrami County
 Birchmont (Utah), im Salt Lake County